Lycon peut faire référence à :

 , personnage de l'Iliade ;
 Lycon (), orateur qui fut l'un des trois accusateurs de Socrate, avec Mélétos et Anytos ;
 Lycon de Troade, philosophe du , troisième scholarque de l'école péripatétique ;
 Lycon de Tarente ou Lycon d'Iasos (ou d'Iasse), botaniste auteur d’une Vie de Pythagore.

Voir aussi